Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Claudio Mezzadri e Jim Pugh 4-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Hans Gildemeister /  Ivan Lendl (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Joakim Nyström (semifinali)

 Eric Jelen /  Tore Meinecke (quarti di finale)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (semifinali)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno)
 Luiz Mattar /  Cássio Motta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1987